Haeckelstraße steht für:
 Haeckelstraße (Altenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg
 Haeckelstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Räcknitz
 Haeckelstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Südstadt-Bult
 Haeckelstraße (Heidenau, Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Heidenau (Sachsen)
 Haeckelstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Magdeburger Altstadt
 Haeckelstraße (Saalfeld/Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale
 Haeckelstraße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Sachgesamtheiten und Ensembles)
 Haeckelstraße (Wien), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wien/Liesing